Декларация независимости Каталонии:
 Декларация о суверенитете и праве народа Каталонии на самоопределение — декларация, принятая 23 января 2013 года
 Декларация о начале процесса независимости Каталонии — декларация, принятая 9 ноября 2015 года
 Декларация независимости Каталонии — декларация, принятая 10 октября 2017 года